Colonia Santa Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Santa Cruz, Guerrero, ort, Copanatoyac, 
 Colonia Santa Cruz, Puebla, ort, San Martín Texmelucan, 
 Colonia Santa Cruz, Morelos, ort, Xochitepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar